Еле — топоним. Может означать:

 Еле (приток Пыжи) — река в Республике Алтай.
 Еле (приток Уймени) — река в Республике Алтай.
 Еле (остров) (Yele) — остров в Сьерра-Леоне, в группе островов Тертл.